Kuussuup Tasia bezeichnet:
 Kuussuup Tasia (See, Kangaatsiaq, östlich), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kuussuup Tasia (See, Kangaatsiaq, westlich), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kuussuup Tasia (See, Qasigiannguit), See im Distrikt Qasigiannguit, Grönland